

Toponyme 
 Nieuw-Annerveen, village de la commune d'Aa en Hunze, Pays-Bas ;
 Oud-Annerveen, village de la commune d'Aa en Hunze, Pays-Bas.

Homonymie de toponyme